Oneto puede hacer referencia a:

Antonio Oneto, marino argentino nacido en Italia.
Carlos Oneto, libretista y actor peruano.
José Oneto, periodista español.
Marco Antonio Oneto, jugador chileno de balonmano.
Vanina Oneto, jugadora argentina de hockey sobre césped.

Otros 
Onetto